Ярыш
 Ярыш — река в России, протекает в Давлекановском районе Республике Башкортостан.
 «Ярыш» — футбольный клуб из Семипалатинска, основанный в 1913 году. Первая футбольная команда в Казахстане.

См. также 
 Ярыш-Марды — село в Шатойском районе Чеченской Республики в России.